Visir - carica politico governativa presente negli imperi arabi ed ottomani
 Visir (antico Egitto) -  carica politico governativa presente nell'antico Egitto

Astronomia 
 VISIR : VLT Imager and Spectrometer for mid-Infrared - spettrometro per osservazioni astronomiche situato presso il VLT